Толстой, Никита:
 Толстой, Никита Алексеевич (1917—1994) — советский и российский физик, профессор, общественный и политический деятель.
 Толстой, Никита Ильич (1923—1996) — филолог и фольклорист, лингвист-славист, педагог, основатель этнолингвистической научной школы в России.